Gustavo Gutiérrez puede referirse a:

 Gustavo Gutiérrez, político argentino perteneciente a la Coalición Cívica ARI.
 Gustavo Gutiérrez Cabello, músico colombiano
 Gustavo Gutiérrez Merino, sacerdote y teólogo peruano
 Gustavo Gutiérrez Espeleta, científico y presentador de televisión costarricense
 Gustavo Gutiérrez Rodríguez, político venezolano.